Black Velvet steht für: 

 Black Velvet (Lied), ein Lied von David Tyson und Christopher Ward, und war u. a. 1989 ein Hit von Alannah Myles
 Black Velvet (Whisky), ein kanadischer Whisky
 Black Velvet (Getränk), ein Mixgetränk
 Black Velvet (Zeitschrift), ein britisches vierteljährlich erscheinendes Rockmagazin
 Black Velvet (Revue), eine Revue am Londoner Hippodrom von 1939
 Black Velvet (Film), einen US-amerikanischen Film von 2011

 steht weiter für 

 The Black Velvets, eine englisch Rockband
 The Black Velvet Band, eine Folkmusikgruppe aus dem Raum Würzburg
 Black Velvet Band, ein englischer Fernsehfilm von 1997
 Black Velvet Travel, ein Verkehrsunternehmen in Eastleigh, Southampton